Renner é um sobrenome de origem alemã/austríaca. Pode referir-se a:

Pessoas 
A. J. Renner — fundador da Lojas Renner
Karl Renner — presidente austríaco
Magda Renner — ambientalista brasileira
Paul Renner — criador da fonte tipográfica Futura

Outros usos
Lojas Renner — empresa varejista brasileira

Copa Internacional Renner — competição de futebol disputada em 1996 e 1997 na América do Sul

Grêmio Esportivo Renner — clube de futebol extinto de Porto Alegre, Brasil

Ver também 
Rick & Renner — dupla sertaneja brasileira
Rennert — cidade norte-americana da Carolina do Norte

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguações de sobrenomes